Schotter steht für:

 natürliche und künstliche Steinschüttungen, siehe Schotter
 umgangssprachlich und bildlich für Geld

Schotter oder Schötter ist der Familienname folgender Personen:
Andrew Schotter (* 1947), US-amerikanischer Ökonom
Johann Schötter (Jean Schoetter; 1823–1881), Luxemburger Historiker und Priester
Robert Schotter (* 1960), deutscher Autor und Regisseur

Siehe auch:
 Schottern